Il doppio femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Helen Kelesi e Monica Seles che hanno battuto in finale Laura Garrone e Laura Golarsa 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Katrina Adams /  Lori McNeil (semifinali)
 Manon Bollegraf /  Mercedes Paz (secondo turno)
 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (quarti di finale)
 Natalija Medvedjeva /  Leila Meskhi (quarti di finale)

 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (primo turno)
 Manuela Maleeva-Fragniere /  Larisa Neiland (semifinali)
 Nathalie Tauziat /  Judith Wiesner (primo turno)
 Jenny Byrne /  Janine Tremelling (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1990